Alikvot je število, ki je v danem drugem število brez ostanka. Na primer 3 je alikvot števila 6.

Glej tudi 

 alikvant
 delitelj
 alikvotno zaporedje

Teorija števil